La Route nationale 99 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 99 en Algérie
 Route nationale 99 en Belgique
 Route nationale 99 en France métropolitaine
 Route nationale 99  en Suède

Voir aussi